Юриди́чні ба́зи США

На початку 1970-х років у було впроваджено дві загальнонаціональні комерційні юридичні бази США — «Lexix-Nexis» і «Westlaw», за допомогою яких можна здійснювати пошук рішень федеральних судів, рішень судів окремих штатів або в одній зведеній базі, що містить рішення усіх судів у США. В обох системах зібрана велика кількість судових рішень, починаючи з 1770-х років.

Особливості функціонування 

Пошук може здійснюватися за численними критеріями, зокрема,
 за судом, яким було ухвалено рішення,
 іменами чи найменуваннями сторін,
 ключовими словами,
 прізвищем судді, що ухвалив рішення, чи адвоката, який представляв сторону у справі тощо.

Крім цього, можливий пошук судових рішень за предметом спору чи типом правовідносин.

Обидві бази мають низку корисних властивостей, що відсутні у друкованих джерелах. Так, перед кожним рішенням поміщено короткий виклад основних фактів у справі і мотивів ухвалення рішення судом, підготовлений редактором відповідної бази, що дає змогу значно заощадити час, адже відпадає потреба повністю читати текст кожного рішення. Іншою рисою є можливість згенерувати перелік попередніх судових рішень, на які посилається певне рішення, майбутніх судових рішень, що містять посилання на нього, із зазначенням характеру цих посилань (тобто, схвальне чи критичне ставлення інших суддів до рішення). Крім цього, система «Westlaw» пропонує послугу під назвою CourtExpress, через яку можна замовити доставку друкованих копій окремих рішень, а також будь-яких інших неконфіденційних матеріалів справи (наприклад, позовної заяви чи роздруківки виступів адвокатів у судовому засіданні).

Значення 

Про важливість «Lexis-Nexis» і «Westlaw» свідчить їх популярність в американських юридичних колах: сьогодні їх передплачують і використовують як основне джерело правничої інформації більшість юридичних фірм, юридичні відділи державних установ, судові органи, юридичні факультети університетів тощо. Це пов'язано передусім з повнотою інформації, що міститься в цих системах, в архівах яких можна знайти навіть рішення, ухвалені після 1980 року, що не публікуються у друкованих джерелах (наприклад, якщо певне рішення не має значення прецеденту, згідно з правилами про публікацію судових рішень відповідного штату). Крім цього, повні тексти судових рішень з'являються в «Lexis-Nexis» та «Westlaw», як правило, протягом кількох днів після їх проголошення, а інколи навіть швидше (наприклад, рішення Верховного Суду США будуть доступні через пів години), тоді як на видання друкованих збірників судових рішень зазвичай потрібно кілька місяців.

Див. також 
 Інформаційно-правова система
 ЛІГА:ЗАКОН

Бази даних
Правові бази даних
Організації США